U 26 oder U-26 bzw. U26 steht für:

 SM U 26, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 26 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 26 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.
 U 26, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U26